Widdrington ist der Name folgender Personen:
 Ralph Widdrington (1654–1660) – englischer Regius Professor of Greek der Universität Cambridge
 Samuel Edward Widdrington geb. Cook  (1787–1856) – englischer Schriftsteller
 Thomas Widdrington (1971–), ehemaliger englischer Fußballspiel und heutiger Trainer
 William Widdrington, 1. Baron Widdrington (1610–1651), englischer Gutsbesitzer und Politiker
 William Widdrington, 2. Baron Widdrington (1631–1675), englischer Gouverneur von Berwick-upon-Tweed
 William Widdrington, 3. Baron Widdrington (1656–1695), englischer Gouverneur von Berwick-upon-Tweed
 William Widdrington, 4. Baron Widdrington (1678–1743), englischer Adliger und Unterstützer des Hauses Stuart